OTP puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandă (Rumanía), en su código IATA;
 OTP Bank (Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt., Banco Nacional de Ahorros), un banco húngaro;
 Contraseña de un solo uso (en inglés One-time password).
 Jugador que solo usa un personaje (Videojuegos);